Joan Margarit i Consarnau (1938 — 2021), poeta i arquitecte
 Joan Margarit i Pau (1422 — 1484), bisbe d'Elna i Girona
 Joan Margarit i de Requesens (1468 — 1554), president de la Generalitat de Catalunya (1521-24) i bisbe de Girona (1534- 54)